Гонсало Барриос Бустильос (; 10 января 1902 — 30 мая 1993, Каракас) — венесуэльский политический и государственный деятель. Министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы (1964—1966), министр юстиции Венесуэлы (1964—1966), Министр иностранных дел Венесуэлы (1947—1948), Председатель Конгресса Венесуэлы (1974—1979), сенатор (1984—1993), губернатор федерального столичного округа Каракас (1945—1948). Доктор наук с 1924 года.

Биография 
Изучал политические и социальные науки в Центральном университете Венесуэлы, где в 1924 году получил докторскую степень.

В 1929 году был обвинён в участии в восстании против диктатуры Хуана Висенте Гомеса и вынуждено покинул страну. До 1931 года жил во Франции, затем в Испании. Вернулся на родину в 1936 году после смерти Гомеса.

Активно участвовал в политической деятельности, был основателем и генеральным секретарём Венесуэльского организационного движения (ORVE). В 1937 году избран сенатором.

После запрета деятельности политических партии в Венесуэле указом президента Элеасара Лопеса Контрераса, включен в группу из 47 политических лидеров, изгнанных в Мексику в 1937 году.

В 1939 году вернулся на родину и участвовал в подпольной деятельности Национально-демократической партии (НДП). В 1941 году был одним из основателей левоцентристской социал-демократической партии Демократическое действие (Acción Democrática). Входил в состав Революционной правительственной хунты, которая была создана после свержения президента Исайаса Медины Ангариты в октябре 1945 года.

В 1945—1948 годах работал губернатором федерального столичного округа Каракас. В феврале 1948 года Г. Барриос Бустильос был назначен секретарём президента Ромуло Гальегоса. В 1958 году подписал от имени своей партии «пакт Пунто-Фихо».

В 1966 году избран Генеральным секретарём партии Демократическое действие.

На президентских выборах 1968 года в Венесуэле был кандидатом в президенты от своей партии, набрав 28,24 % голосов (1 050 806) уступил Рафаэлю Кальдера.

С 1974 по 1979 год руководил Конгрессом Венесуэлы.

Ссылки 
 Gonzalo Barrios

Министры внутренних дел Венесуэлы
Министры юстиции Венесуэлы
Министры иностранных дел Венесуэлы
Политики Венесуэлы
Члены Демократического действия
Спикеры Национального собрания Венесуэлы
Кандидаты в президенты Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы
Доктора наук
Персоналии:Каракас